Schildberg kan syfta på följande platser:

Polen 

 Golenice, ort, Lillpolens vojvodskap,

Tjeckien 

 Štíty, ort, Olomouc, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar